Digital Visual Interface
DVI (fájlformátum), a Tex fájlformátuma